

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 5 podstawowe
 Sulisławice – część miasta Kalisz
 Sulisławice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. świdnickim, w gminie Świdnica
 Sulisławice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. trzebnickim, w gminie Trzebnica
 Sulisławice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ząbkowice Śląskie
 Sulisławice – wieś w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Sulisławice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Łoniów

Inne 
 Sulisławice – dawna wieś królewska w obecnym woj. lubelskim, wzmiankowana w 1383 roku.

Zobacz też 
 Sulisław